Ordoliberalisme, een liberale filosofische stroming van de jaren 1930 tot de jaren 1950
 Neoliberalisme (hedendaags), een kritische politiek-economische term die eind jaren 1970 en begin jaren 1980 zijn intrede deed